Соревнования по футболу среди женских команд на XXVIII летней Универсиаде в Кванджу прошли со 2 по 12 июля 2015 года.

В турнире приняли участие 15 команд, распределённые на предварительном этапе на 3 группы по 4 команды и 1 группу с 3 командами. В каждой из групп команды сыграли друг с другом по одному матчу. Две лучшие команды из каждой группы продолжили борьбу за места с 1 по 8 по системе плей-офф. Команды, занявшие 3 и 4 места в группах, разыграли места с 9 по 16.

Групповой этап

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Плей-офф за 9-16 места

Матчи за 9-16 места

Матчи за 13-16 места

Матчи за 9-12 места

Матч за 13 место

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Плей-офф

Схема плей-офф

Матчи за 5-8 места

Полуфиналы

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Финальная расстановка

Примечания

Ссылки 

Футбол на летних Универсиадах